Im Tal heißen:

geographische Objekte:
 Im Tal (Wertheim), Wohnplatz auf der Gemarkung der Ortschaft Nassig, Gemeinde Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Im Tal (Gemeinde Kirchham), Ortschaft von Kirchham, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Im Tal (Gemeinde Rohrbach-Berg), Ort bei Rohrbach-Berg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Im Tal (Gemeinde Leoben), Ortslage von Donawitz, Stadt Leoben, Steiermark
 Im Tal (Gemeinde Sankt Lambrecht), Ortslage von Sankt Lambrecht, Bezirk Murau, Steiermark

 Im Tal (Skulpturenpark), Skulpturenpark im Westerwald, Rheinland-Pfalz
 Naturschutzgebiet Im Tal, Hochsauerlandkreis

sowie:
 Polizeiruf 110: Im Tal, deutscher TV-Krimi (1982)

Siehe auch: 
 Tal (Begriffsklärung)